Gregório Maria Aguirre y Garcia (12 de março de 1835 - 10 de outubro de 1913) foi um cardeal da Igreja Católica Romana e Arcebispo de Toledo e Primaz da Espanha .

Biografia

Início da vida e educação 
Gregorio Maria Aguirre y Garcia nasceu em La Pola de Gordón , província de León . Ele foi educado no Seminário de Leão e no Colégio de Pastrana.

Sacerdócio 
Ele foi ordenado e serviu como membro do corpo docente e reitor de várias faculdades teológicas de sua ordem na Espanha e nas Filipinas . Ele foi professor de filosofia de 1860 até 1863; e teologia de 1863 a 1879. Ele era reitor das escolas de Consuegra, de 1867 a 1870; Pastrana, 1870–1876; Almagro, 1878; e Puebla de Montalbán, 1881.

Episcopado 
Ele foi nomeado bispo de Lugo em 27 de março de 1885 pelo Papa Leão XIII . Ele serviu como senador do reino espanhol de 1893 até 1895, e novamente de 1902 até sua morte. Ele foi promovido à sede metropolitana de Burgos em 21 de maio de 1894. De 1909 até sua morte, ele foi arcebispo de Toledo .

Cardinalizado 
Ele foi criado cardeal-Priest de San Giovanni a Porta Latina no consistório de 15 de Abril 1907 pelo Papa Pio X . Ele foi transferido para a sede primacial de Toledo em 29 de abril de 1909. Ele morreu em 1913.

Referências 
 

Cardeais de Espanha
Cardeais nomeados pelo papa Pio X
Cardeais franciscanos